Munz peut désigner :
 Munz, marque de chocolat produit par les industries suisses Maestrani

 Diana Munz (1982-), nageuse américaine
 Martina Munz (1955-), personnalité politique suisse
 Michel Munz (1961-), réalisateur, compositeur et scénariste français
 Mieczysław Munz (1900-1976), pianiste américo-polonais

 Voir aussi
 

Homonymie